Accelerator kan syfta på:

 Accelerator (konsthall) – en svensk konsthall, tidigare ett underjordiskt laboratorium
 Acceleratorfysik – en subdisciplin inom fysikämnet 
 Acceleratordrivna system – inom kärnfysik och kärnteknik en ny kombination av kärnreaktor
 Partikelaccelerator – en anordning där laddade partiklar, främst elementarpartiklar som elektroner, positroner och protoner, accelereras till höga energier med elektriska fält